Zernicke ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Zernicke (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Robert Zernicke (* 1983), deutscher American-Football-Spieler